Валевский — фамилия и топоним:

Топоним
 Валевский район — административная единица на востоке Гродненской области, Беларусь.
Фамилия
 Валевский, Александр (1810—1868) — французский политик и дипломат, внебрачный сын императора Наполеона I.
 Валевский, Александр Александрович (1904—1973) — советский писатель.
 Валевский, Александр Николаевич (1896—1937) — краснознамёнец.
 Валевский, Анастазий (1736 — 1815) — польский шляхтич, военный, королевский камергер.
 Валевский, Антон (1805—1876) — польский историк.
 Валевский, Киприан (1820—1878) — польский библиограф.
 Валевский, Ларион (ок. 1380—ок. 1454) — боярин, маршалок и член Рады князя Свидригайла, маршалок Волынской земли.
 Валевский, Марцин (род. 1997) — польский актёр кино.
 Валевский, Михаил (1735—1806) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Валевские — польский дворянский род.
 Валлек-Валевский, Болеслав (1885—1944) — польский композитор и дирижёр.
Другое
 Валевский сельсовет — сельский Совет на территории Новогрудского района Гродненской области Республики Беларусь.

См. также 
 Валевская